|-
| 21801 Ančerl ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21802 Svoreň ||  || 6 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 21803 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 21804 Václavneumann ||  || 4 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21805 - ||  || 8 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 21806 - ||  || 10 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 21807 - ||  || 10 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 21808 ||  || 14 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21809 - ||  || 15 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21810 - ||  || 9 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21811 Burroughs ||  || 5 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21812 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21813 Danwinegar ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21814 Shanawolff ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21815 Fanyang ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21816 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21817 Yingling ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21818 Yurkanin ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21819 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21820 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21821 Billryan ||  || 12 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21822 Degiorgi ||  || 15 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21823 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21824 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21825 Zhangyizhong ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21826 Youjiazhong ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21827 Chingzhu ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21828 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21829 Kaylacornale ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21830 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21831 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21832 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21833 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21834 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21835 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21836 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21837 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21838 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21839 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21840 Ghoshchoudhury ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21841 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21842 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21843 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21844 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21845 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21846 Wojakowski ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21847 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21848 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21849 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21850 Abshir ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21851 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21852 Bolander ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21853 Kelseykay ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21854 Brendandwyer ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21855 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21856 Heathermaria ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21857 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21858 Gosal ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21859 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21860 Joannaguy ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21861 Maryhedberg ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21862 Joshuajones ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21863 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21864 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21865 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21866 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21867 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21868 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 21869 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21870 - ||  || 16 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21871 - ||  || 17 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 21872 ||  || 18 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21873 Jindřichůvhradec ||  || 29 octombrie 1999 || Kleť || , 
|-
| 21874 ||  || 18 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 21875 ||  || 22 octombrie 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21876 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21877 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21878 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21879 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21880 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21881 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21882 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21883 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21884 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21885 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21886 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21887 Dipippo ||  || 20 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21888 Ďurech ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21889 - ||  || 29 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21890 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21891 - ||  || 1 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 21892 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21893 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21894 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 21895 - ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21896 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 21897 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 21898 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 21899 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 21900 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-